La cuartilla puede referirse a:

 Cuartilla, un formato tradicional del papel.
 Cuartilla, una antigua unidad de medida de volumen española.
 Cuartilla, una antigua unidad de medida de peso española.